A finn labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányai

Utolsó elszámolt mérkőzés: 2015. október 13.

Fordítás 

 

Finn labdarúgás
Labdarúgó-válogatottakkal kapcsolatos listák
Labdarúgó-vezetőedzők listái